Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1974 — седьмой чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошел в городах Херизау и Аппенцелль-Аусерродене (Швейцария) с 22 марта по 30 марта 1974 года. Чемпионом Европы стала юношеская сборная Швеции.

Группа А

Итоговая таблица 

Сборная Швейцарии выбыла в группу В.

Призы и награды чемпионата 

Победу в Фейр-плее одержала сборная Финляндии.

Группа В 
Матчи прошли в Бухаресте (Румыния) с 9 по 20 марта 1974 года.

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Стыковые матчи 

Сборная ФРГ вышла в группу А.

Ссылки 
 Архив

1974
1974 год в хоккее
Ю
Март 1974 года
Чемпионаты Европы в 1974 году
Спорт в Швейцарии в 1974 году